Schwedenbecher bezeichnet:

 vereinfacht den Schwedeneisbecher
 einen einst vom schwedischen Skiverband gestifteten Wanderpreis